Изхар () может означать:
 Фамилия
 Изхар, Самех (1916—2006) — израильский писатель, депутат.
 Имя
 Коэн, Изхар (род. 1951) — эстрадный певец и актёр.
 Элиас, Изхар (род. 1977) — нидерландский гитарист.